Авторемо́нтна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Авторемонтна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Авторемонтна вулиця — вулиця в місті Луцьк.

Вулиці